Ograżden – pasmo górskie w Bułgarii i Macedonii Północnej
 Ograżden – wieś w Bułgarii